Маджа может означать:
 Маджа — река в Республике Коми, Россия.
 Маджа — село в Корткеросском районе Республики Коми, Россия.
 Маджа — коммуна в округе Валлемаджа, кантон Тичино, Швейцария.
 Маджа — район в округе Валлемаджа, кантон Тичино, Швейцария.